Fako steht für:

 Kamerunberg, Vulkan in Kamerun
 Fako (Bezirk), Bezirk in Kamerun
 Fako (Kanana), Ort in Lesotho
 Fako (Berea), Ort in Afrika